Hedley se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Charles Hedley
 George Ward Hedley